Příjmení Baer nese více různých osobností:

 Édouard Baer (* 1966) – francouzský herec a režisér
 Jicchak Baer (1888–1980) – německo-izraelský historik
 Karl Ernst von Baer (1792–1876) – německý lékař
 Max Baer (1909–1959) – americký boxer
 Ralph Baer (1922–2014) – německo-americký technik, informatik a vynálezce židovského původu
 Richard Baer (1911–1963) – nacistický válečný zločinec a důstojník

Externí odkazy